

Patronyme 

 István Katona (1732-1811), historien hongrois ;
 József Katona (1791-1830), dramaturge et poète hongrois ;
 József Katona, nageur hongrois ;
 Gyula O. H. Katona (1941- ), mathématicien hongrois ;
 Sándor Katona (1943-2009), footballeur hongrois.